Браво-два-ноль:

 Браво-два-ноль — позывной патруля Специальной авиационной службы (SAS) Британской Армии во время войны в Персидском заливе.
 Браво-два-ноль — телевизионный фильм, снятый телеканалом BBC по одноимённой книге Энди Макнаба.